Het seizoen 2012/2013 was het 33ste seizoen van Udinese in de hoogste afdeling van het Italiaanse voetbal en het achttiende opeenvolgende jaar in de Serie A. Onder leiding van Francesco Guidolin, bezig aan zijn derde seizoen bij de club uit Udine, eindigden de Bianconeri op de vijfde plaats in de eindrangschikking. De ploeg kende een sterke eindfase; het won de laatste acht wedstrijden van het seizoen. Op basis van de derde plaats in het voorafgaande seizoen nam Udinese dit seizoen deel aan de laatste kwalificatieronde van de UEFA Champions League. Daarin verloor de ploeg van het Portugese Sporting Braga na strafschoppen, waarna het Europees avontuur noodgedwongen werd voortgezet in de UEFA Europa League. Udinese eindigde als vierde en laatste in Groep A.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Udinese, die in het seizoen 2012/13 onder leiding van trainer-coach Francesco Guidolin als vijfde eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Champions League

Wedstrijden

UEFA Europa League

Wedstrijden

2013
Udinese